Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Copa Colsanitas egyéni mérkőzéseit.

A címvédő Lourdes Domínguez Lino volt, aki a második körben ezúttal vereséget szenvedett Mariana Duque Mariñótól. A tornagyőzelmet Lara Arruabarrena Vecino szerezte meg, a fináléban 6–2, 7–5-re felülmúlva az orosz Alekszandra Panovát.

A verseny előtt a világranglista 174. helyén álló Arruabarrena Vecino első alkalommal diadalmaskodott WTA-tornán, főtáblán is mindössze kétszer szerepelt korábban. Panova szintén az első döntőjét játszotta.

Kiemeltek

 Marina Eraković (második kör)
 Alexandra Dulgheru (első kör)
 Romina Oprandi (második kör)
 Jelena Dokić (első kör)

<ol start="5">
  Gisela Dulko ''(második kör)
  Mathilde Johansson ''(első kör)
  Lourdes Domínguez Lino ''(második kör)
  Patricia Mayr-Achleitner (első kör)
</ol>

Főtábla
 Q = selejtezőből feljutott
 WC = szabadkártyás
Döntők

| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=
| RD3-team01= Gallovits-Hall Edina
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=6
| RD3-seed02=
| RD3-team02= Mariana Duque Mariño
| RD3-score02-1=63
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=2

| RD3-seed03=Q
| RD3-team03= Paula Ormaechea
| RD3-score03-1=3
| RD3-score03-2=0
| RD3-score03-3=
| RD3-seed04=
| RD3-team04=| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=

| RD4-seed01=
| RD4-team01= Gallovits-Hall Edina
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=
| RD4-team02=

Selejtező
Kiemeltek
Az első hét kiemelt a második körben kezdte meg a szereplést.

  Paula Ormaechea (feljutott)
  '''Szeszil Karatancseva (feljutott)
  Mónica Puig (második kör)
  '''Jaroszlava Svedova (feljutott)

<li> Leticia Costas-Moreira (harmadik kör)
<li> Corinna Dentoni (harmadik kör)
<li> Inés Ferrer Suárez (feljutott)
<li> Nastja Kolar ''(első kör)
</ol> 

Főtáblára jutottak

  Paula Ormaechea
  Szeszil Karatancseva

<ol start="3">
<li>  Inés Ferrer Suárez
<li> ''' Jaroszlava Svedova

Selejtezőtábla

Első selejtezőág

Második selejtezőág

Harmadik selejtezőág

Negyedik selejtezőág

Jegyzetek

Források
 Főtábla eredményei
 Selejtező eredményei

E